Ке́вин Ву́ндерлин (; ) — швейцарский кёрлингист.

В составе смешанной сборной Швейцарии участник  и ; . В составе смешанной парной сборной Швейцарии участник ; . Призёр .

Играет в основном на позиции первого.

Достижения 
 : серебро (, ), бронза (, ).
 : золото (), серебро ().
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Portrait - Kevin Wunderlin - Aide sportive
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу